Strings 24 è un progetto di Frank Caruso, Sebo Xotta e Gianluca Ferro.

Tracce
 Introspective  - 2.07
 Outraged Dimensions - 5.20
 Running In The Wind  - 3.28
 Double D - 4.22
 Schizophrenic Disorders - 3.52
 Remember Blues  - 4.56
 Mystical Thoughts - 5.38
 G String Song - 4.46
 Psychedelic - 4.55
 Flown - 5.51
 Besides Nowhere - 5.15
 Go Down Peter!  - 3.15

Formazione

Frank Caruso, chitarre
Sebo Xotta, chitarre
Gianluca Ferro, chitarre

Collegamenti esterni